Государственный архив города Киева — региональное государственное архивное учреждение, осуществляющее прием, описание и хранения документов по истории Киева.

История 
Государственный архив города Киева подконтрольный Киевскому городскому совету, а по вопросам исполнения функций исполнительной власти находится в подчинении Государственного комитета архивов Украины.

Киевский городской архив начал свою историю с мая 1932 года. В 1958 году архив получил статус Киевского городского государственного архива. С 1980 года архив был переименован в Государственный архив города Киева.

Структура архива 
В структуре архива функционируют:

 Отдел формирования НАФ и делопроизводства
 Отдел обеспечения сохранности документов, учёта и справочного аппарата
 Отдел информации и использования документов
 Сектор делового обеспечения
 Финансово-экономический отдел
 Сектор научно-технической обработки документов
 Сектор материально-технического обеспечения и обслуживания помещений

Фонды 
По данным путеводителей, изданных архивом, по состоянию на 2007 год в архиве хранилось: 337 фондов периода до 1917 года, 1233 фондов советского периода, 30 — периода независимости Украины, 36 — личного происхождения.

Источники 
 Державний архів м. Києва: Анотований реєстр описів. — Т. 2. Фонди радянського періоду та періоду незалежності України. — , 2007. — 480 с. — 
 Купченко В. П. Науково-методичні засади комплектування державного архіву (на прикладі Державного архіву м. Києва) : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. — К.: б. в., 2004. — 20 с.
 Архівні установи України: Довідник. Т. 1. Державні архіви / Держкомархів України. УНДІАСД; редкол.: Г. В. Боряк (голова), І. Б. Матяш, Г. В. Папакін. — 2-ге вид., доп. — , 2005. — С. 520—526. — (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники). —

Примечания 

Архивы Украины
Здания и сооружения Киева